Příjmení Childs nese více různých osobností:

 David Childs (* 1941) – americký architekt
 Euros Childs (* 1975) – velšský hudebník
 Toni Childs (* 1957) – americko-australská zpěvačka